Parodos bezeichnet:

 den Seiteneingang des antiken griechischen Theaters
 im antiken griechischen Theater das erste Lied des Chores nach seinem Einzug durch die Seitenflügel; siehe Griechische Tragödie#Aufbau
Siehe auch:
 Parodos Verlag